Nichols steht für:
 Nichols (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (68410) Nichols, Asteroid des Hauptgürtels
 Nichols Field, US-amerikanische Air Base
 Nichols Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Nichols Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Nichols-Schneefeld, Schneefeld auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Mount Nichols, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 D. P. Nichols & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Nichols & Shepard Company, ehemaliges US-amerikanisches Unternehmen

Nichols ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nichols (Connecticut)
 Nichols (Florida)
 Nichols (Iowa)
 Nichols (Kalifornien)
 Nichols (Kentucky)
 Nichols (Maryland)
 Nichols (Minnesota)
 Nichols (Mississippi)
 Nichols (Missouri)
 Nichols (Montana)
 Nichols (Dorf, New York)
 Nichols (Stadt, New York)
 Nichols (South Carolina)
 Nichols (Wisconsin)

Siehe auch:
 Nicholls
 Nicols
 Nickels